Барбарівка — назва деяких колишніх населених пунктів УРСР.

 Барбарівка — колишня назва села Варварівка; включене до складу м. Іллінці, Вінницька область.
 Барбарівка — колишня колонія, Київська область, Новоград-Волинська міська рада; ліквідована до 1 жовтня 1941 року.